Джованні Паоло Маджині, Джованні Паоло Маджіні (італ. Giovanni Paolo Maggini; 25 серпня 1580, Боттічіні, провінція Брешія — 1632, Брешія[2]) — італійський скрипковий майстер.
 Маджіні (місячний кратер)